Аэропорт Хандань (),  — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Ханьдань (провинция Хэбэй, Китайская Народная Республика).

Расположен в 11 километрах к юго-западу от Ханьданя и в 43 километрах к северу от города Аньян (провинция Хэнань).

Аэропорт был открыт в августе 2007 года. В настоящее время идёт модернизация аэропортового комплекса, общий бюджет проекта составляет 120 миллионов юаней.

Инфраструктура 
Аэропорт Ханьдань эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу размерами 2200х45 метров и пассажирский терминал площадью 15 000 квадратных метров.

В июне 2011 года начали работы по расширению инфраструктуры аэропорта, включающие в числе прочего удлинение взлётно-посадочной полосы до 2600 метров.

Авиакомпании и пункты назначения 
В аэропорту Ханьдань обслуживаются следующие авиакомпании:

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта

Аэропорты провинции Хэбэй